Pokot – grupa etniczna zamieszkująca Kenię i Ugandę
 pokot – rytualny finał polowania
 Pokot – film fabularny z 2016 roku, reż. Agnieszka Holland